In het jaar 1582 en de jaren daarna werd de klassieke Juliaanse kalender, die meer dan anderhalf millennium dienst had gedaan, vervangen door de gregoriaanse kalender.
Hierbij werd de ongelijkheid weggewerkt door tien dagen te schrappen.

Er wordt op gewezen dat de gregoriaanse kalender niet in alle landen gelijktijdig werd ingevoerd.
Onderstaande kalender geldt voor het grootste deel van Frankrijk. Daar werden 10 t/m 19 december 1582 over geslagen.

Overgangskalender
Geschiedenis van Frankrijk
1582